Schwarzwasserbach steht für
 einen sediment- und sauerstoffarmen tropischen Fließgewässertyp, siehe Schwarzwasserfluss 

Schwarzwasserbach heißen folgende geographische Objekte:

 Schwarzwasserbach (Breitach), linker Zufluss der Breitach im Kleinwalsertal gegenüber Riezlern, Gemeinde Mittelberg, Bezirk Bregenz, Vorarlberg
 Schwarzwasserbach (Ems), Zufluss der Ems bei Hövelhof in Nordrhein-Westfalen
 Schwarzwasserbach (Lech), Zufluss des oberen Lechs im Außerfern in Tirol

Siehe auch: 
 Schwarzbach
 Schwarzwasser
 Schwarzwasserfluss
 Schwarzwassergraben
 Wasserfall Schwarzwasserbach